dymka – mała cebula zwyczajna
 dymka – rodzaj tkaniny